Lagoa Seca (Ilha do Pico), em Portugal
 Lagoa Seca (Paraíba), município
 Lagoa Seca (Santa Cruz das Flores), nos Açores

Desambiguações de topônimos